Polsko-Austriacka Izba Handlowa (Polnisch-Österreichischen Handelskammer), działająca w okresie międzywojennym bilateralna izba gospodarcza mająca za zadanie rozwój stosunków gospodarczych pomiędzy obydwoma krajami.

Siedziba 
Izba miała swoją siedzibę - w budynku Ministerstwa Przemysłu i Handlu przy ul. Elektoralnej 2 (1927-1930), ul. Siennej 29 (1930-1932), ul. Ossolińskich 8 (1933), ul. Kredytowej 8 (1935-1938). Po 1945 nie reaktywowano działalności.

Propolski samorząd gospodarczy w Austrii 
W tym samym okresie (1921-1938) funkcjonowała w Austrii Austriacko-Polska Izba Handlowa (Österreichisch-Polnische Handelskammer), z siedzibą w Wiedniu przy Ditscheiner-Gasse 2. Jej założycielem a następnie prezesem był Juliusz Twardowski (1921–1930).

W 2010 powstało w Wiedniu stowarzyszenie Polsko-Austriacka Inicjatywa Współpracy Gospodarczej (Polnisch-Österreichische Initiative für die Wirtschaftliche Zusammenarbeit) z siedzibą przy Anna-Hand-Weg 2/2/33, z zamiarem przekształcenia się w najbliższym czasie w Polsko-Austriacką Izbę Współpracy Gospodarczej (Polnisch-Österreichische Kammer für Wirtschaftliche Zusammenarbeit).

Przypisy

Bibliografia 
 Rocznik Polskiego Przemysłu i Handlu 1938, Polska Spółka Wydawnictw Informacyjnych Sp. z o.o. Warszawa
 książki adresowo-telefoniczne

Linki zewnętrzne 
 strona Polsko-Austriackiej Inicjatywy Współpracy Gospodarczej

Izby gospodarcze
Gospodarka Austrii
Stosunki polsko-austriackie